Chunāqcheh Sufla kan syfta på följande platser:

Iran 

 Chenāq, vattendrag, Qazvin, 
 Chanāqchī-ye Soflá, ort, Markazi, 

Robotskapade Iranförgreningar